El término madre puede hacer referencia a:

Progenitora
 Madre, en el contexto biológico, es aquel ser vivo de sexo femenino que ha tenido descendencia directa.
 Un día conmemorativo conocido como Día de la Madre.
 María (madre de Jesús), considerada Madre de Dios en varias creencias cristianas.
Madre de la Iglesia, título con el que la Iglesia Católica honra a la Virgen María
 Madre soltera, mujer que sin encontrarse institucionalmente unida o casada con su pareja se hace madre
Madre patria se emplea para designar una nación madre con la cual un grupo de individuos está relacionado
Madre Rusia, personificación nacional de Rusia
Madre Heroína, título ruso que se concedía a todas las madres que tenían y criaban a 10 o más hijos.

Religiosa
 Madre superiora, religiosa que es la máxima autoridad de un convento.
 Agnes Gonxha Bojaxhiu, más conocida como la Madre Teresa.
 Madre Angélica, es una religiosa clarisa, comunicadora y escritora estadounidense, hija de una familia de inmigrantes italianos.

Geografía
 La cadena montañosa Sierra Madre Oriental en México.
 Madré, población y comuna francesa.
Madre de Deus de Minas, un municipio brasilero del estado de Minas Gerais
Madre de Deus (Bahía), un municipio brasileño del estado de Bahía
Río Madre, un riachuelo de escaso caudal en la provincia de La Rioja.
Sierra Madre, tiene diversos significados

Ciencia
 Las células madre o células que se forman poco después de la fecundación del óvulo. También son las células indiferenciadas en un organismo adulto.
 Las células madre cancerosas son células madre que producen tumores.
Célula madre ganglionar es un tipo de célula originada en el proceso de formación del sistema nervioso central
 Células madre limbares, células precursoras de la córnea
 Células madre pluripotentes inducidas son un tipo de células madre con características pluripotenciales

Gastronomía
 Masa madre empleada en la fermentación de algunos alimentos como en la elaboración del pan.
Madre del vinagre, una sustancia compuesta por una forma de celulosa y bacterias del ácido acético

Cultura
Madre Alegría es una película en blanco y negro de Argentina dirigida por Ricardo Núñez Lissarrague.
Madre es una película en blanco y negro de Japón de 1952 dirigida por Mikio Naruse.
 El título de la película El tesoro de Sierra Madre.
Madre Albania (Monumento), una estatua situada en el Cementerio Nacional de los Mártires (Deshmoret e Kombit) en Tirana, Albania
Madres, una película argentina, relatada por 17 Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
Mia madre, película italiana dirigida por Nanni Moretti.
Anne (conocida como "Madre" en gran parte de Hispanoamérica), teleserie turca, una adaptación de la serie japonesa Mother.
Madre (cortometraje)
Madre (película) es una película chilena dirigida por Aaron Burns
Madre (EP), EP de Arca de 2021.

Varios
 Un concepto utilizado en el psicoanálisis llamado Deseo de la madre.
 Madre (arquetipo), uno de los arquetipos principales constituyentes de lo inconsciente colectivo dentro de la psicología analítica de Carl Gustav Jung. 
 Manuela de Madre Ortega, vicepresidenta del Partido de los Socialistas de Cataluña.
 Tarjeta Madre, dispositivo central en las computadoras.
En náutica, madre con diversos significados, y madre del timón, también llamada mecha del timón.
Madre de aguas, una mítica criatura presente en el folclore de Cuba.
Roca madre, roca consolidada bajo las zonas recubiertas por materiales alterados o disgregados de la superficie de un planeta